Беляков, Александр Васильевич:
 Беляков, Александр Васильевич (1871—1946) — генерал-майор, Георгиевский кавалер.
 Беляков, Александр Васильевич (1897—1982) — советский лётчик и штурман, Герой Советского Союза.
 Беляков, Александр Васильевич (1922—1942) — советский подпольщик и активист.